Caterina Caselli – włoska piosenkarka
 Giovanni Caselli – włoski duchowny i wynalazca
 Giuseppe Caselli – malarz włoski XX wieku